Die Premijer Liga 2012/13, nach einem Sponsorenabkommen offiziell BH Telecom Premijer Liga genannt, war die 13. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann im August 2012 und endete im Mai 2013.

Titelverteidiger war der FK Željezničar Sarajevo. Neu aufgestiegen waren die Mannschaften NK Gradina Srebrenik und FK Radnik Bijeljina.

Modus 
In der Saison 2012/13 traten wie in vergangenen Jahren sechzehn Klubs in insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte hierbei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. In der Premijer Liga spielten die insgesamt sechzehn Teams um vier internationale Startplätze, einen Champions-League-Platz, sowie zwei Europa-League-Plätze über die Platzierung und einen für den Pokalsieger. Darüber hinaus mussten die zwei Letztplatzierten in die zweithöchste Liga, die Erste Liga (FBiH oder RS), absteigen.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13